Wojny afgańskie – seria wojen między Afganistanem i Wielką Brytanią
 I wojna brytyjsko-afgańska (1839–1842)
 II wojna brytyjsko-afgańska (1878–1880)
 III wojna brytyjsko-afgańska (1919)
 Radziecka interwencja w Afganistanie (1979–1989)
 Interwencja NATO w Afganistanie (2001–2021)
 Ofensywa talibów (2021)

Zobacz też 
 Historia Afganistanu